Комуна може да се отнася за някое от следните понятия.

Общество 
 комуна – колектив от хора, обединени от съвместен живот, обща собственост и общ труд
 наркокомуна – място, където съжителстват основно наркомани, опитващи се да преодолеят зависимостта си

Местно самоуправление 
 средновековна комуна - форма на местно самоуправление през Средните векове в Западна Европа
 Парижка комуна - анархо-социалистическо управление на Париж през 1871 г.
 общински комуни - общини в България със социалистическо управление през 1910-1923 г.
 наименование на административно-териториална единица:
 Общини във Франция
 Общини в Люксембург

Вижте също 
 Комунизъм